Dit is een (onvolledige) lijst van Australische voetbalsters die onder contract staan of stonden bij een buitenlandse voetbalclub.

A
Dianne Alagich
Teigen Allen
Laura Alleway
Sasha Andrews

B
Hannah Bacon
Nicole Begg
Jennifer Bisset
Sharon Black
Leah Blayney
Hannah Brewer
Laura Brock
Danielle Brogan
Natasha Brough
Ellie Brush
Tameka Butt

C
Eliza Campbell
Ellie Carpenter
Kim Carroll
Stephanie Catley
Amy Chapman
Alex Chidiac
Lauren Colthorpe

D
Brianna Davey
Lisa De Vanna

E
Emily van Egmond

F
Alicia Ferguson
Caitlin Foord
Alisha Foote
Alison Forman
Mary Fowler
Caitlin Friend
Sanna Frostevall

G
Jacynta Galabadaarachchi
Emilie Gassin
Heather Garriock
Kate Gill
Emily Gielnik
Grace Gill-McGrath
Beattie Goad
Kelly Golebiowski
Katrina Gorry
Charlotte Grant
Alexandra Gummer

H
Amy Harrison
Kristi Harvey
Paige Hayward
Michelle Heyman
Dylan Holmes
Isabel Hodgson
Sunni Hughes
Alexandra Huynh

I
Angela Iannotta

K
Alanna Kennedy
Elise Kellond-Knight
Samantha Kerr
Leena Khamis
Gulcan Koca
Selin Kuralay

L
Chloe Logarzo
Aivi Luik

M
Rita Mankowska
Collette McCallum
Ciara McCormack
Teagan Micah
Kristy Moore
Julie Murray

O
Nikola Orgill
Tanya Oxtoby

P
Joanne Peters
Clare Polkinghorne

Q
Racheal Quigley

R
Hayley Raso
Indiah Riley
Karly Roestbakken

S
Cheryl Salisbury
Gema Simon
Kyah Simon
Sally Shipard
Lim Shiya
Tseng Shu-o
Laura Stockdale
Rosie Sutton
Ashleigh Sykes

T
Dimitra Tsiliaskopoulos

U
Servet Uzunlar

V
Lydia Vandenbergh
Sneź Veljanovska

W
Sarah Walsh
Lydia Williams

Zie de overlegpagina voor een actuele lijst gegenereerd vanaf wikidata
Australische

voetbalsters buitenland